Павел Росенов Денов, по-известен като Pashata, е български музикант, продуцент и предприемач, част от музикалния дует Torino & Pashata.

БИОГРАФИЯ 
Роден е през 1994 г. в Русе. Израства в семейство с високи морални ценности, което държи много на образованието. Завършва математическата гимназия в Русе - МГ "Баба Тонка" с информатика през 2012 г. Мечтаел е да стане програмист.  През годините работи като мениджър в сферата на продажбите, като през 2016 г. се заема със задачата да менажира ресторант и нощен клуб едновременно.

МУЗИКАЛНО РАЗВИТИЕ 
Павел не е планирал да има музикална кариера, но периодът, в който отговаря за ресторанта и нощния клуб се оказва ключов за него, защото именно тогава той се запознава отблизо със спецификите на музикалния бизнес. Това е и периодът, в който се запознава с неговата дуетна половинка Тодор Димитров - Torino . Именно през идната 2019 г. в Русе се поставя началото и на проекта "Torino & Pashata". Двамата основават и своя общ музикален лейбъл "KINGS RECORDS"  Към 2022 г. те са най-успешният дует в България, основни лица на най-голямото музикално турне
в страната - The Voice Coca-Cola Happy Energy Tour и едни от най-слушаните артист-изпълнители по нашите ширини.

ДИСКОГРАФИЯ 
"Пред никого на колене!" (2019)

"For Her" (2019)

"Tequila" (2019)

"Cherna Pantera" (2019)

"Te Amo" (2019)

"Усещаш ли" (2019)

"Cabriolet" (2020)

"Queen & King" (2020)

"Беля" (2021)

"Banditos" (2021)

"Обединени" (2021)

"Любов или Не" (2021)

"Djanam" (2022)

"Diva" (2022)

"Свързани Души" (2022)

ИЗТОЧНИЦИ 

Български певци